Poggle el Menor es un personaje de la serie de películas de la Guerra de las Galaxias.

Es el Archiduque que gobernaba a los geonosianos en la época de las Guerras Clon. Tomó el mando de Stalgasin, la colmena principal del planeta Geonosis tras vencer al anterior archiduque, Haddis el Abovedado, unos años antes de la batalla de Naboo, al cual lo mandó a ejecutar y luego se fabricó un bastón hecho con los huesos de su oponente.

Durante la ejecución en la Arena de Geonosis Poggle se sintió incómodo tras la constantes críticas de Nute Gunray. Además de que nunca se llevó bien con el virrey, al igual que San Hill.

Además de ser socio y gran amigo de San Hill, ellos dos planearon y arreglaron la creación de un droide que fuera el Comandante Supremo de los ejércitos separatistas: el General Grievous, que era un kaleesh antes de convertirse en cyborg.

El archiduque Poggle el Menor coordinó la construcción de enormes ejércitos de droides de batalla B1 y super droides de batalla B2 junto con Nute Gunray y la Federación de Comercio, al cual tuvo que soportar. Prestó su planeta y su gente para el establecimiento de una base de la Confederación y así vio morir a cientos de miles de sus ciudadanos.

Muere en Mustafar junto con sus ayudantes, a manos de Darth Vader, el cual lo cortó en dos.

Personajes de Star Wars
Nobles ficticios